Дивізія А 1933-34 — 22-ий сезон чемпіонату Румунії з футболу. Титул вп'яте здобув Венус (Бухарест).

Команди

Група 1

Турнірна таблиця 

Позначення:

Результати

Група 2 

Примітки:
1. Після закінчення сезону клуб Глорія ЧФР (Арад) змінив назву на Глорія (Арад).

Позначення:

Результати

Фінал 

|}

Бомбардири

Посилання 
 Дивізія А на rsssf  

1933-34
Румунія
Румунія
1933 у румунському спорті
1934 у румунському спорті